Příjmení Štercl nese více různých osobností:

 Jaroslav Štercl (1919–1996) – český herec, komik, lidový bavič, muzikálový a operetní zpěvák a trampský muzikant
 Pavel Štercl (* 1966) – český a československý vodní slalomář
 Petr Štercl (* 1966) – český a československý vodní slalomář